Алекса́ндр Шапова́л:
 Шаповал, Александр Андреевич (1888—1972) — военный деятель, полковник Армии УНР.
  (1975—2022) — украинский артист, солист балета Национальной оперы Украины, заслуженный артист Украины.